Мистрал може да се отнася за:

 Мистрал, метеорологично явление
 Габриела Мистрал (1889-1957), чилийска поетеса
 Фредерик Мистрал (1830-1914), френски поет